Dionisio Rodríguez puede referirse a:

Dionisio Rodríguez Martín, más conocido como "El Dioni", exvigilante de seguridad español que robó un furgón blindado;
Dionisio Rodríguez Suárez, intérprete de viola español.